Marc Nicolas Puerari  (1766 – 1845) foi um botânico suiço.

Puerari, Marc Nicolas